Henriëtte Maria Dorothea van Nassau-Weilburg (1724-1724), dochter van Karel August van Nassau-Weilburg.
 Henriëtte van Nassau-Weilburg (1726-1757), dochter van Karel August van Nassau-Weilburg.
 Henriëtte van Nassau-Weilburg (1780-1857), dochter van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
 Henriëtte van Nassau-Weilburg (1797-1829), dochter van Frederik Willem van Nassau-Weilburg.

Zie ook

 Henriëtte van Nassau (doorverwijspagina).